EHC est un sigle qui signifie :
 Eastern Harbour Crossing, un tunnel routier à Hong Kong ;
 Eishockey Club, (en français, Club de Hockey sur glace) ;
 Ensemble Hospitalier de la Côte, un réseau de santé de statut privé en Suisse ;
 Euro Hockey Challenge, un tournoi européen annuel de Hockey sur glace ;
 Expérience de hors-corps, terme de médecine et de psychologie.